Забродский — русская фамилия.

Известные носители 
 Забродский, Андрей Георгиевич (род. 1946) — советский и российский физик.
 Забродский, Антон Григорьевич (1899—1989) — технолог, доктор технических наук, заслуженный деятель науки УССР.
 Забродский, Вячеслав Адамович (1939—2000) — советский и украинский экономист, доктор экономических наук.
 Забродский, Лев Семёнович (род. 1949) — советский, российский изобретатель.
 Забродский, Михаил Витальевич (род. 1973) — командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ с 2015 года, генерал-лейтенант, Герой Украины.
 Забродский, Павел Францевич (род. 1951) — советский и российский токсиколог.
 Забродский, Станислав Вячеславович (род. 1962) — украинский спортсмен, стрелок из лука. Чемпион мира и Европы.
 Забродский, Юрий Евгеньевич (1940—2008) — советский деятель, новатор производства, Герой Социалистического Труда.

 Забродская, Мария Павловна (род. 1919) — советский физикогеограф, доктор географических наук, профессор.